Кубок Ірландії з футболу 2016 — 93-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ірландії. Титул втретє здобув Корк Сіті.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 квітня 2016

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 квітня 2016

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 травня 2016

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 травня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 вересня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 жовтня 2016

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 жовтня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ірландії на soccerway 

2016
Ірландія